Rathgeber ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Maria Rathgeber (1888–1964), deutscher katholischer Geistlicher und Autor
 Andreas Rathgeber (* 1972), Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Benjamin Rathgeber, Naturphilosoph und Hochschullehrer
 Georg Rathgeber (1800–1875), deutscher Klassischer Archäologe und Bibliothekar
 Gunther Rathgeber (1940–2021), deutscher Badmintonspieler
 Johann Balthasar Jacob Rathgeber (1770–1845), deutscher Bildhauer
 Julius Friedrich Emil Rathgeber (1833–1893), deutscher evangelischer Geistlicher, Historiker des Elsass
 Karl Rathgeber (* 1950), deutscher Chorleiter und Hochschulprofessor
 Nicole Rathgeber (* 1983), deutsche Kommunalpolitikerin, Landrätin des Werra-Meißner-Kreises
 Thomas Rathgeber (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Valentin Rathgeber (1682–1750), deutscher Komponist, Organist und Chorleiter des Barock
 Viola Rathgeber (* 1975), deutsche Badmintonspielerin

Rathgeber ist der Name eines ehemaligen Unternehmens:
 Waggonfabrik Josef Rathgeber in München

Siehe auch:
 Internationale Valentin-Rathgeber-Gesellschaft
 Ratgeber